Усолинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований Республики Марий Эл в Российской Федерации. Соответствующие административно-территориальные единицы называются Усолинскими сельскими округами.

 Усолинское сельское поселение Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл
 Усолинское сельское поселение в Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл